Hans Cappelen kan syfta på bland andra:

* Hans Cappelen (1803–1846), norsk godsägare
 Hans Cappelen (1842–1924), norsk bankman
 Hans Cappelen (1903–1979), norsk affärsman och motståndsman
 Hans Cappelen (född 1945), norsk jurist och heraldiker